South Africa Sevens 2006 – ósma edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 grudnia 2006 roku na Outeniqua Park w George będąc drugim turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Outeniqua Park zawody były drugim turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec października 2006 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

Choć większość faworytów planowo zwyciężała swoje mecze, w pierwszym dniu zanotowano kilka niespodziewanych wyników skutkujące awansem do ćwierćfinałów Walii oraz Tunezji. Obsada i zwycięzcy półfinałów byli tacy sami jak tydzień wcześniej, w finale rewanżując się za porażkę z Dubaju lepsi okazali się jednak reprezentanci Nowej Zelandii. Był to pięćdziesiąty turniejowy triumf podopiecznych Gordona Tietjensa w światowym cyklu. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobył przedstawiciel gospodarzy, Philip Burger.

IRB opublikowała następnie podsumowanie statystyczno-analityczne tego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
South Africa Sevens
2006 w Południowej Afryce